Pelai I, primer rei d'Astúries després d'una victòria a Covadonga
 Pelai (Reus), nucli dels afores de Reus